Traque sur Internet (film)
 Traque sur Internet (série télévisée)